Бе́нджамин Мэ́ттью Го́дфри (; 15 января 1998 года, Йорк, Норт-Йоркшир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Эвертон». Выступал за национальную сборную Англии.

Клубная карьера 
Годфри начал карьеру в академии клуба своего родного города, «Йорк Сити». В 2011 году был капитаном команды Йорка и окрестностей до 13 лет, обыгравшей в финале трофея школьных команд Англии команду «Саутгемптона». Летом 2011 года Годфри стал игроком молодёжной команды клуба «Мидлсбро». Впоследствии проходил просмотр в «Лидс Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей», но в итоге вернулся в «Йорк Сити».

18 августа 2015 года дебютировал в основном составе «Йорк Сити» в матче Лиги 2 против «Йовил Таун». 14 ноября 2015 года забил свой первый гол за клуб в матче против «Плимут Аргайл».

15 января 2016 года Годфри перешёл в клуб Премьер-лиги «Норвич Сити», подписав с «канарейками» контракт сроком на три с половиной года. 23 августа 2016 года Бен дебютировал за «Норвич Сити», выйдя на замену в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Ковентри Сити», забив свой первый гол за клуб ударом из-за пределов штрафной площади. 28 января 2017 года дебютировал в Чемпионшипе, выйдя на замену в игре против «Бирмингем Сити». В августе 2017 года подписал новый четырёхлетний контракт с «Норвич Сити».

24 августа 2017 года Годфри отправился в аренду в клуб «Шрусбери Таун», где провёл весь сезон 2017/18.

В сезоне 2018/19 сумел пробиться в основу «Норвича» и помог «канарейкам» выиграть Чемпионшип и выйти в Премьер-лигу. В сезоне 2019/20 принял участие в 30 матчах «Норвича» в АПЛ, став одним из основных центральных защитников команды. По итогам сезона «канарейки» заняли последнее место в АПЛ и вернулись в Чемпионшип.

5 октября 2020 года Годфри перешёл в футбольный клуб «Эвертон», подписав с командой контракт на 5 лет. 17 октября 2020 года провёл свой первый матч за «Эвертон», выйдя на замену в мерсисайдском дерби против «Ливерпуля» (2:2). Всего в свой первый сезон в мерсисайдском клубе принял участие в 31 матче АПЛ. По итогам сезона был признан болельщиками лучшим молодым игроком команды.

Карьера в сборной 
21 марта 2019 года дебютировал в составе сборной Англии до 20 лет в матче против Польши.

25 мая 2021 года был впервые вызван в национальную сборную Англии, попав в расширенный состав команды на Евро 2020, однако в итоговую заявку «трёх львов» на турнир включён не был. 2 июня 2021 года дебютировал в главной сборной Англии в товарищеском матче против Австрии (1:0).

Стиль игры 
В начале карьеры Годфри чаще выступал на позиции опорного полузащитника, но затем стал чаще играть в роли центрального защитника. После перехода в «Эвертон» также иногда стал играть на позиции крайнего защитника на обоих флангах.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Достижения

Командные 
 «Шрусбери Таун»
 Финалист Трофея Английской футбольной лиги: 2017/18

 «Норвич Сити»
 Победитель Чемпионшипа Английской футбольной лиги: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Эвертон»